peut faire référence à :
  (1568–1636) 
  (1526–1586)
  (1783–1853)
  (1520-1572), grand-duc de Lituanie et roi de Pologne
  (v. 1766-v. 1835), graveur français
  (1847-1925), titre d'emprunt d'un gynécologue

Voir aussi